{{Album ratings
| rev1 = Allmusic
| rev1Score = 
| rev2 = Slant Magazine
| rev2Score = 
| rev3 = Los Angeles Times
| rev3Score =(Positive)
| rev4 = Entertainment Weekly| rev4Score =(B-)
| rev5 = The New York Times| rev5Score =(Positive)
| rev6 =The Boston Globe| rev6Score =(Positive)
}}Keep On Loving You — двадцать восьмой студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный 18 августа 2009 года на студии Starstruck/Valory. Альбом достиг № 1 в чарте Billboard 200 и возглавил кантри хит-парад Top Country Albums. Это её 11-й альбом во главе кантри-чарта (рекорд среди всех кантри-певиц).

 История Keep On Loving You стал первым для Рибы сольным альбомом за последние 6 лет после выхода в 2003 году диска Room to Breathe и её первым на лейбле Valory label (в союзе с её собственной компанией Starstruck Entertainment). Ранее в 2008 году она после 25 лет сотрудничества рассталась с лейблом MCA Nashville после  выхода диска Reba: Duets (2007).

Альбом получил в целом положительные и умеренные рецензии музыкальной критики: Slant Magazine, The New York Times, Allmusic, Roughstock, Entertainment Weekly.Keep On Loving You вышел 18 августа 2009 года, став для Рибы вторым альбомом одновременно дебютировавшим на первых местах двух основных хит-парадов: и в кантри-чарте Billboard'' Top Country Albums и в объёдинённом Billboard 200, с тиражом 96,000 копий в первую неделю релиза.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Рибы Макинтайр